Congonhensi – abitanti di Congonhas do Norte
Congonhensi – abitanti di Congonhas